En France, Odilon Barrot a dirigé deux gouvernements : 
 Gouvernement Odilon Barrot (1) (1848 - 1849)
 Gouvernement Odilon Barrot (2) (1849 - 1849)